Valea Roșie ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Roșie (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Valea Roșie (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin